Ку́бок сві́ту () — одне з головних щорічних або один раз на два—чотири роки, змагань планети в ряді видів спорту:

 Кубок світу з біатлону
 Кубок світу з бобслею і скелетону
 Кубок світу з боксу
 Кубок світу з водного поло
 Кубок світу з волейболу
 Кубок світу з гандболу
 Кубок світу з гірськолижного спорту
 Кубок світу з карате
 Кубок світу з лижних перегонів
 Кубок світу з регбі
 Кубок світу з регбіліг
 Кубок світу з футболу
 Кубок світу з хокею з м'ячем
 Кубок світу з хокею із шайбою